Bülles ist der Familienname folgender Personen:
 Egbert Bülles (* 1946), deutscher Oberstaatsanwalt
 Frank Bülles, deutscher DJ und Produzent, siehe Michael Mind Project